Гарма́тна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Гарматна вулиця — вулиця у Глухові.
 Гарматна вулиця — вулиця у Києві.
 Гарматна вулиця — вулиця у Краматорську.
 Гарматна вулиця — вулиця у Кривому Розі.

Вулиці